Rhododendron 'Krolova Jadwiga' — сорт зимостойких вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Используется в качестве декоративного садового растения. Сорт назван в честь Ядвиги — королевы Польши с 16 октября 1384 года, с 2/18 февраля 1386 года — совместно с Владиславом II Ягайло (коронован королём Польши 4 марта 1386 года). Дочь короля Венгрии и Польши Людовика I Анжуйского.

Происхождение

Биологическое описание 
Вечнозелёный кустарник, крона полусферическая, высота 1,8—2 м. По темпам роста напоминает Rhododendron catawbiense.

Листья овальные, длиной до 12 см, кожистые, тёмно-зелёные.

Цветки колокольчатые, розово-белые, «глазок» на верхнем лепестке бордово-красный. Соцветие куполообразное. В Польше цветёт в мае, иногда наблюдается частичное осеннее цветение.

В культуре 
Почва кислая, торфяная, имеющая рН в диапазоне 3,5—4,5, постоянно влажная. Местоположение — полутень.

По данным польских производителей зоны морозостойкости от 4 до более тёплых. Сорт в России не испытывался.

Болезни и вредители

Примечания 

Krolova Jadwiga